Ботола 2019/2020 — 63-й сезон чемпионата Марокко, стартовавший 14 сентября 2019 года. Завершение планировалось 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса турнир был приостановлен, а затем возобновлён в июле 2020 года.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Ботолы
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2019 году
2020 год в Марокко